Prins Caspian kan hentyde til flere artikler:

 Prins Caspian – børnebog fra 1951 af C.S. Lewis.
 Prins Caspian – hovedpersonen i en række af Lewis' bøger.
 Narnia: Prins Caspian – film fra 2008 produceret af Disney.